Эдуард Аврелианович Коверский (; 17 марта 1837 года, Мозырь, Минская губерния — 30 января 1916 года, Петроград) — русский военный топограф и геодезист, генерал от инфантерии, известный картограф.

Биография 

Родился 17 марта 1837 года в Мозыре в небогатой дворянской семье польского происхождения (герба Białynia). Имел брата и четырёх сестёр. В раннем возрасте остался без отца. На воспитание был отдан в Александровский Брестский кадетский корпус, который окончил в 1855 году. Высочайшим приказом от 11 июня 1855 года произведён в прапорщики гвардии с зачислением в лейб-гвардии Гренадерский полк.

Для получения высшего военного образование поступил в Михайловскую артиллерийскую академию, которую окончил в 1857 году в чине поручика артиллерии. Назначен репетитором во 2-й кадетский корпус. В 1858 году переведён в 1-ю артиллерийскую бригаду. В 1860 году поступил в Николаевскую академию Генерального штаба на геодезическое отделение, которое окончил по второму разряду в 1862 году. 1 апреля 1863 года произведён в штабс-капитаны с зачислением по Генеральному штабу. После окончания академии проходил двухгодичную практику на Пулковской обсерватории.

3 января 1865 года назначен исполнителем хронометрической экспедиции в Пермской губернии. 2 мая 1867 года назначен на должность помощника начальника Картографического заведения Военно-топографического отдела Главного штаба. В 1872 году за отличия по службе произведён в полковники. С 1876 года — исправляющий должность заведующего Геодезическим отделением Военно-топографического отдела Главного штаба. 5 апреля 1881 года назначен начальником этого отделения. В 1883 году произведён в генерал-майоры. 2 мая 1894 года назначен начальником Триангуляции Западного пограничного пространства. 6 декабря 1895 года произведён в генерал-лейтенанты.

С 1881 года до 1 мая 1903 года состоял членом Военно-учёного комитета Главного штаба. 11 января 1904 года назначен начальником топографической съёмки Санкт-Петербургской губернии и Финляндии. Находился в этой должности до своей кончины.

Научная деятельность 
В 1872—1884 годах преподавал геодезию и руководил летними практическими занятиями по геодезии в Технологическом институте; в 1880—1890 годах преподавал геодезию и математику в Горном институте. Курсы лекций, прочитанные в них, были выпущены отдельными изданиями и неоднократно переиздавались.

Являлся членом-учредителем Русского астрономического общества и действительным членом Императорского Санкт-Петербургского минералогического общества.

Принимал активное участие в деятельности Императорского Русского географического общества, состоя действительным членом общества. В течение многих лет являлся помощником председательствующего в Отделении математики географической. Неоднократно избирался членом различных комиссий общества, в том числе метеорологической (1870), постоянной по земному магнетизму (1892) и ревизионных комиссий. Неоднократно публиковался в «Записках» и «Ежегоднике» Русского географического общества.

11 января 1892 года удостоен малой золотой медали «в знак особой признательности Совета за долголетнее деятельное участие его в трудах Общества, за ряд сообщений и за составленные им для второго тома Ежегодника Общества отчетные карты астрономических, геодезических и топографических работ, произведенных в Российской Империи по 1890 год».

Скончался 30 января 1916 года в Петрограде. Посмертно награждён чином генерала от инфантерии. Похоронен в Ивенце в склепе под алтарём костёла Святого Алексея, построенного трудами и средствами генерала в 1904—1907 годах.

Семья 
С 10 января 1865 года был женат на Елизавете (Эльжбете) Петровне Плевако (1840 — 21 июня 1912). Имели дочь Софию. Вторая супруга, с 1913 года — Евгения Ржевская.

Библиография 
Основные труды:
«Чем располагаем мы для изучения топографии нашей территории в Азии, и какие результаты достигнуты по этой части?» (1892)
«О геодезических работах и сооружении Великого Сибирского пути с картою Азиатской России и сопредельных с нею государств» (1895)
«Об организации геодезической части в разных ведомствах в связи с постройкой Великого Сибирского пути» (1897)
«Карта Российской Империи и сопредельных с нею государств» (1902)
 «Заметка к карте Российской Империи и сопредельных с нею государств с картою Европы, с.-в. части Африки и Азии» (1904)
«Краткий обзор картографии России» (1904)

Чины 
 Прапорщик гвардии (11 июня 1855)
 Поручик артиллерии (23 июня 1857)
 Штабс-капитан Генерального штаба (1 апреля 1863)
 Капитан Генерального штаба (старшинство 30 августа 1865)
 Подполковник Генерального штаба (старшинство 30 августа 1869)
 Полковник Генерального штаба (13 августа 1872)
 Генерал-майор Генерального штаба (15 мая 1883)
 Генерал-лейтенант Генерального штаба (6 декабря 1895)
 Генерал от инфантерии (1916, посмертно).

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени (1867);
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1869);
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1871);
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1874);
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1878);
 Перстень с вензелевым изображением Высочайшего имени (1880);
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1886);
 Орден Святой Анны 1-й степени (1889);
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1894);
 Знак отличия беспорочной службы за XL лет (1897);
 Орден Белого орла (6 декабря 1899);
 Орден Святого Александра Невского (11 июня 1905).

Иностранные:
 Орден Меджидие 3-й степени (Турция, 1870);
 Орден Льва и Солнца 2-й степени со звездой (Персия, 1870);
 Орден Князя Даниила I 3-й степени (Черногория, 1881);
 Орден Бухарской звезды 1-й степени (Бухарский эмират, 1893);
 Знак, присвоенный званию офицера народного просвещения (Франция, 1902).

Примечания

Источники 
 Список чинов Корпуса военных топографов и служащих по военно-топографической части. — СПб.: Военная типография, 1910. — С. 2.
 Список Генерального штаба. Исправлен по 1 июня 1914 года. — СПб.: Военная типография, 1914. — С. 62.
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 июля 1906 года. — СПб.: Военная типография, 1906. — С. 138.
 Новокшанова-Соколовская З. К. Картографические и геодезические работы в России в XIX — начале XX в. — М.: Наука, 1967. — С. 104, 217.
 Сергеев С. В., Долгов В. И. Военные топографы русской армии. — М.: СиДиПресс, 2001. — С. 150—151.
 Волков С. В. Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — М.: Центрполиграф, 2009. — Т. 1. — С. 663.
 Krótki zarys dziejów kościołka zbudowanego na cmentarzu katolickim w miasteczku Iwieńcu gubernji Mińskiej. — Iwieniec, 1909. — S. 16.
 Zofia Haczewska. Kowerski Edward // Polski Słownik Biograficzny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wydawnictwo PAN, tom XIV, rok 1968—69, str. 582.
 Steven Seegel. Mapping Europe's Borderlands: Russian Cartography in the Age of Empire. — Chicago: University of Chicago Press, 2012. — pp. 236–237. — ISBN 978-0-226-74425-4

Ссылки 
 
 

Выпускники Брестского кадетского корпуса
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Картографы Российской империи
Геодезисты Российской империи
Топографы Российской империи
Преподаватели Санкт-Петербургского технологического института
Преподаватели Санкт-Петербургского горного университета
Награждённые знаком отличия беспорочной службы